LEGO Wild West (ou LEGO Velho Oeste) é um tema do brinquedo LEGO.

História 
Os conjuntos do tema foram lançados no fim do Verão de 1996: em Agosto na Europa e em Setembro na América do Norte (Estados Unidos da América e Canadá). Os conjuntos com indígenas foram lançados em 1997, após o que o tema foi descontinuado. Entretanto, por pressão do público, ao final de 2001, três dos antigos conjuntos foram relançados: o "Sheriff's Lock-up", o "Fort Legoredo", e o "Rapid River Village".

Características 
Baseado na conquista do Velho Oeste, os conjuntos do tema introduziram diversos novos personagens minifig, como pioneiros, xerifes, soldados da Cavalaria dos EUA, indígenas e foras-da-lei. Os conjuntos LEGO Wild West também foram os primeiros a incluir pistolas e rifles, que posteriormente seriam utilizados nos conjuntos LEGO Adventurers.

Os conjuntos do tema também foram os primeiros a ter substituído o sorriso característico das minifig por diversas outras expressões faciais.

Conjuntos de 1996

Conjuntos de 1997 

Wild West